Årup eller Aarup har flere betydninger:

 Aarup – en stationsby og et ejerlav i Årup Sogn, Assens Kommune på Fyn
 Årup (Ensted Sogn) – en bebyggelse i Ensted Sogn
 Årup (Gram Sogn) – en bebyggelse i Gram Sogn
 Årup (Hanning Sogn) – en bebyggelse i Hanning Sogn
 Årup (Hedensted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hedensted Sogn
 Årup (Kvorning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kvorning Sogn
 Årup (Snedsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Snedsted Sogn
 Årup (Torslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torslev Sogn
 Årup (Vrejlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vrejlev Sogn
 Årup Gårde – en bebyggelse og et ejerlav i Vognsild Sogn i Vesthimmerland
 Årup (Bromölla) - en herregård i Ivetofta socken i Skåne